Il doppio del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Agostoin Gensse e Éric Prodon erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Steve Darcis e Dominik Meffert hanno battuto in finale 5–7, 7–5, [10–7] Uladzimir Ihnacik e Martin Kližan.

Teste di serie

 Harsh Mankad /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (quarti di finale, ritiro)

 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali) 
 Ivan Anikanov /  Dmitrij Sitak (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2010